Сандэнс:

 Сандэнс — национальный американский кинофестиваль независимого кино. 
 Сандэнс — город, расположенный в округе Крук (штат Вайоминг, США).
 Сандэнс Кид (1867—1908?) — известный американский преступник, член «Дикой банды».